Zapadliska – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Zapadliska – jezioro w gminie Nieporęt
 Zapadliska – potok, dopływ Łukowicy